Дженнаро Сардо (; 8 мая 1979 года, Поццуоли) — итальянский футболист, игравший на позиции защитника.

Клубная карьера 
Начинал карьеру, выступая в низших лигах за клубы «Джульяно», «Пальмезе», «Сант-Анастазия» и «Терциньо». Летом 2002 года перешёл в команду Серии B «Салернитана». 14 сентября 2002 года Сардо дебютировал во второй по значимости лиге Италии, выйдя в основном составе в домашнем поединке против «Тернаны». Сезон 2003/04 отыграл за другой клуб Серии B «Авеллино 1912». 16 мая 2004 года Сардо забил свой первый гол в лиге, принеся команде победу в концовке домашнего матча с «Дженоа». В середине 2004 года перешёл в «Пьяченцу», за которую играл следующие два года также в Серии B.

Летом 2006 года Сардо стал игроком «Катании», возвратившейся тогда в Серию А. 10 сентября дебютировал в главной итальянской лиге, выйдя в стартовом составе в гостевом поединке против «Кальяри». 7 октября 2007 года Сардо забил свой первый гол в Серии А, ставший единственным и победным в домашней игре с «Ливорно».

С начала 2009 года Сардо на правах аренды выступал за команду «Кьево Верона», а с середины 2010 года он стал полноценным её игроком. Веронский клуб он представлял вплоть до конца сезона 2016/17, когда завершил карьеру профессионального футболиста.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 

Футболисты Италии
Игроки ФК «Катания»
Игроки ФК «Пьяченца»
Игроки ФК «Авеллино 1912»
Игроки ФК «Салернитана»
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Джульяно»